Vattenspringare (Mesoveliidae) är en familj av insekter. Enligt Catalogue of Life ingår vattenspringare i överfamiljen Mesovelioidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Mesoveliidae 34 arter. 

Vattenspringare är enda familjen i överfamiljen Mesovelioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar